Евгèний Анатóльевич Плóтников (6 сентября 1972, Краснодар) — советский и российский футболист, вратарь. Мастер спорта. Тренер.

Карьера 
Воспитанник школы краснодарской «Кубани», в команде которой выступал сначала в первой лиге СССР, а затем в высшей лиге России. В 1992 году провёл 11 товарищеских игр за московский «Спартак».

В 1993—1996 выступал за московский ЦСКА, с которым участвовал в Лиге чемпионов 1992/93.

В феврале 1996 подписал контракт на 4 года с испанским «Альбасете» (1-ю половину 1996 провёл в ЦСКА), которому он приглянулся во время товарищеской игры «Альбасете» — ЦСКА.

Дебютировал в последнем туре сезона 1995/96 — в матче против «Атлетико» Мадрид (0:2). После проигранных переходных игр «Альбасете» вылетел в Сегунду. За два сезона во втором дивизионе Плотников 7 раз выходил на поле. Основная причина, как он сам считает, — недоверие со стороны руководства, частая смена тренеров.

В январе 1998 вернулся в Россию, подписав контракт с тульским «Арсеналом».

В 1999 году играл за московское «Динамо».

После завершения игровой карьеры в 2006 году занялся тренерской деятельностью.

Достижения 
 Обладатель Кубка Казахстана: 2005
 Финалист Кубка России (3): 1992/93, 1993/94, 1998/99
 Третий Лучший футболист Пермской области: 2000

 В высшей лиге России сыграл 130 матчей, из них 32 матча на ноль
 В Лиге чемпионов УЕФА сыграл 3 матча, пропустил 3 мяча (сезон 1992/93)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Москва
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Динамо» Москва 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Реутов»
Футбольные тренеры России
Тренерский штаб и персонал ФК «Динамо» Москва